Павел Дмитриевич Бородин (30 июня 1911 — 11 марта 1998, Москва) — советский государственный и общественный деятель, Герой Социалистического Труда (1966), организатор производства, директор Московского автозавода им. И. А. Лихачёва (1963—1982). Дважды лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1971 и 1981 годов).

Биография 
Выпускник Московского автодорожного института (1939).

С 1938 года — на партийной работе. В 1939—1947 годах — в аппарате ЦК ВКП(б).

В 1947—1950 — заместитель Министра автомобильной и тракторной промышленности СССР.

В 1950—1955 — на хозяйственной и государственной работе.

В 1955—1957 — заместитель Министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

В 1957—1959 — первый заместитель председателя Московского городского совнархоза (СНХ).

В 1959—1963 — заместитель председателя Государственного комитета по автоматизации и машиностроению при Госплане СССР.

В 1963—1971 — директор Московского автомобильного завода имени И. А. Лихачева (ЗИЛ). В 1971—1982 — генеральный директор производственного объединения «ЗИЛ» Минавтопрома СССР.

Член ЦК КПСС (1966—1986). Депутат Верховного Совета СССР 8-го, 9-го и 10-го созывов (1970—1984 годы).

С 1982 года — персональный пенсионер. С 1987 — первый председатель Московского городского совета ветеранов войны и труда.
В 1990-х годах — эксперт-консультант Акционерного московского общества «Завод имени И. А. Лихачёва» (АМО ЗИЛ).

Награды 
 1966 — Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 1971 Государственная премия СССР — за разработку и внедрение системы комплексной механизации основных и вспомогательных процессов производства на Московском автомобильном заводе имени И. А. Лихачёва.
 1981 Государственная премия СССР— за коренное усовершенствование технологии производства на основе ускоренного внедрения новейших достижений науки и техники на ЗИЛе.
 Ордена и медали СССР
 1996 — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Ссылки 
 
 Могила П. Бородина на Троекуровском кладбище г. Москвы

Похороненные на Троекуровском кладбище
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Члены ЦК КПСС
Заместители министров СССР
Общественные деятели СССР
Персоналии:Москва
Выпускники МАДИ
Директора Завода имени Лихачёва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС